La Montée Castellane peut désigner :

 une voie de Caluire-et-Cuire reliant le centre-ville aux bord de Saône, au bord de laquelle se trouve le tombeau du Maréchal Castellane () ;

 une voie de Rillieux-la-Pape reliant approximativement Crépieux-la-Pape à Rillieux-Ville-Nouvelle, parfois dénommée  et originellement connue sous la dénomination de  ; elle fut construite sous la direction du Maréchal Castellane ().

Voir aussi

Article connexe 
 Montée (route)

Liens externes 
 

Urbanisme à Caluire-et-Cuire
Rillieux-la-Pape